Би́тва при Мю́льхаузене:

 Битва при Мюльхаузене (1674)
 Битва при Мюльхаузене (1914)